Docher ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Docher, auch Antonin Jean Baptiste Docher, (1852–1928),  französischer Franziskaner und Missionar
 Marie Docher (* 1963), französische Fotografin